Синистер:

 Синистер — фильм ужасов режиссёра Скотта Дерриксона (2012).
 Синистер 2 — фильм ужасов режиссёра Кирана Фойа (2015).
 Синистер Гейтс — соло-гитарист группы Avenged Sevenfold.